Vigilantes puede referirse a:

 Los grigori (del griego egrḗgoroi, que significa ‘vigilantes’), un grupo de ángeles caídos de la mitología hebrea.
 Watchmen (en español, ‘Vigilantes’), serie de cómics creada por el escritor británico Alan Moore.
 Watchmen (película), película estadounidense de acción y ciencia ficción de 2009, adaptación del cómic.
 Vigilantes (programa de televisión chileno), programa de televisión chileno de debate político.
 Vigilantes (programa de televisión argentino), programa de televisión humorístico argentino.